MTB steht für:
 MTB, eine Tankstellenkette in Südwestdeutschland, siehe Fritz Wahr Energie
 Malaysian Truck & Bus, einen malaysischen Fahrzeughersteller, heute Isuzu HICOM Malaysia
 MAN Truck & Bus
 Messtischblatt
 Metabolit
 Methyl-tert-butylether, ein Lösungsmittel
 Mittelthurgau-Bahn
 Motortorpedoboot
 Mountainbike, ein geländetaugliches Fahrrad
 Mountainbikesport, eine Disziplin des Radsports
 MTB-82, ein ehemaliger sowjetischer Oberleitungsbustyp
 Müglitztalbahn

Mtb steht für:
 Mycobacterium tuberculosis, der Erreger der Tuberkulose

MTB